KPC har flere betydninger:
 KPC BYG - udviklings- og entreprenørselskab.
 KPC (bakterie)